Baureihe 217 steht für:
 DB-Baureihe 217, Diesellokomotiven, siehe DB-Baureihe V 162
 Mercedes-Benz Baureihe 217, Automodell